|-
| 67201 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67202 - || || 5 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 67203 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67204 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67205 - || || 29 de febrer, 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 67206 - || || 27 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 67207 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67208 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67209 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67210 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67211 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67212 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67213 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67214 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67215 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67216 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67217 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67218 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67219 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67220 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67221 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67222 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67223 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67224 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67225 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67226 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67227 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67228 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67229 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67230 - || 2000 EB || 12 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67231 - || 2000 EH || 1 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67232 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67233 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67234 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67235 - || || 5 de març, 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 67236 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67237 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67238 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67239 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67240 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67241 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67242 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67243 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67244 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67245 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67246 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67247 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67248 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67249 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67250 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67251 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67252 - || || 14 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67253 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67254 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67255 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67256 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67257 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67258 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67259 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67260 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67261 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67262 - || || 12 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67263 - || || 5 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67264 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67265 - || || 12 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67266 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67267 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67268 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67269 - || || 29 de març, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 67270 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67271 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67272 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67273 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67274 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67275 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67276 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67277 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67278 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67279 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67280 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67281 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67282 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67283 - || 2000 GN || 2 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 67284 - || || 2 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67285 - || || 5 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 67286 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67287 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67288 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67289 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67290 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67291 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67292 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67293 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67294 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67295 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67296 - || || 13 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67297 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67298 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67299 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67300 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7